Арсе́ньева — женская форма русской фамилии , а также топоним.

Фамилия 
 Арсеньева, Варвара Михайловна (1676—1730) — фрейлина Екатерины I, любовница Петра I, свояченица А. Меншикова.
 Арсеньева, Вера Сергеевна (1893—1952) — русская журналистка, литератор.
 Арсеньева, Екатерина Анатольевна (род. 1986) — российская баскетболистка, выступающая в амплуа защитника.
 Арсеньева, Елизавета Алексеевна (урожд. Столыпина; 1773—1845) — бабушка поэта М. Ю. Лермонтова.
 Арсеньева, Лидия Павловна (1940—2020) — прядильщица Калининского ХБК, Герой Социалистического Труда (1981).
 
 Арсеньева, Наталья Алексеевна (урожд. Кушель; 1903—1997) — белорусская поэтесса и переводчица.
 Арсеньева, Софья Александровна (в девичестве Витберг; 1840—1913) — начальница и преподаватель Арсеньевской гимназии в Москве.

Псевдоним 
 Елена Арсеньева — псевдоним писательницы и сценариста Елены Грушко (род. 1952).

Топоним 
 Арсеньева — деревня в Орловском районе Орловской области, Россия.

См. также